Чокке () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Чокке, Генрих (1771—1848) — швейцарский писатель.
 Чокке, Маттиас (род. 1954) — швейцарский писатель и кинорежиссёр, пишет на немецком языке.
 Чокке, Фридрих (1860—1936) — швейцарский зоолог.
 Янис Чокке (1878—1910) — латышский социал-демократ, профессиональный революционер-боевик.